R, r, может означать:
 R — латинская буква.
 R — язык программирования.
 R — знак возрастного ограничения (Restricted) в Системе рейтингов Американской киноассоциации (MPAA film rating system)
 В науке:
 В физике:
 R — в физике: обозначение постоянной Ридберга.
 R — универсальная газовая постоянная.
 R — в физике: обозначение электрического сопротивления.
 В математике:
 R — в математике: обозначение множества всех вещественных чисел.
 R или r — в геометрии: обозначение радиуса.
 R — в химии: обозначение радикала.
 R — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы R (мтДНК) и гаплогруппы R (Y-ДНК)
 R — шведский паровоз
 R — в видео: знак, обозначающий либо запись, либо повтор.
 R — маршрут нью-йоркского метро.
 r или R — в экономике: номинальная процентная ставка.
 R. — альбом американского автора-исполнителя R. Kelly.
 R — сингл-альбом новозеландской певицы Розэ.
 R (Refrigerant) — Хладагент, R-410A, R-290 ,…

См. также 
 P
 Я
 ®